NOH bezeichnet
 Nod One’s Head, ein Elektronik-Duo aus Berlin

NOH ist außerdem
 das Kfz-Kennzeichen für Landkreis Grafschaft Bentheim und steht für Nordhorn

Siehe auch
 Noh

NOH